Назва районів у деяких містах:
Корабельна сторона  - історичний район Севастополя.
Корабельна сторона  - назва історичного району Архангельська, що розташовується на острові Соломбала.